B76 peut faire référence à :
 Amphore du Peintre de Londres B 76, une amphore attique à figures noires conservées au musée des Beaux-Arts de Lyon ;
 Bundesstraße 76, une route fédérale allemande reliant Schleswig à Lübeck.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres